Мы́тник Ка́уфмана () — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Травянистый многолетник, 10—50 (до 60 см) высотой. Корневище веретеновидно утолщённое.

Стебель олиственный, с густым опушением из тонких курчавых волосков.

Листья очерёдные, перисто-раздельные на ланцетные, перисто-надрезанные доли, с хрящеватыми зубчиками.

Соцветие — густая колосовидная продолговатая кисть. Цветки двугубые, бледно-жёлтые, с перепончатой, колокольчатой чашечкой и бледно-жёлтым венчиком, 23—28 мм (до 3 см) длиной, верхняя губа венчика усечённая вверху и с двумя зубцами, длиннее нижней. Верхние прицветники ланцетные, нижние перисто-рассечённые, сходные с листьями.

Плод — косо продолговатая, яйцевидная многосемянная коробочка.

Распространение и местообитание 
В пределах центральных и южных районов европейской части России, на западе в Прибалтике (Литва, Латвия) и на Украине; на востоке распространён в пределах Западной Сибири.

Образ жизни — факультативный неспециализированный полупаразит травянистых растений. Опушечнолесной вид, растёт по степным и остепненным склонам, суходолам, лесным опушкам, предпочитая карбонатные и песчаные почвы. Цветёт в мае — июле. Ядовит. Размножается семенами.

Лимитирующие факторы — перевыпас скота, сбор в букеты.

Охранный статус

В России 
В России вид входит в Красные книги таких регионов как: Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Костромская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, а также республик Марий Эл, Удмуртия и Чувашия. Растёт на территории нескольких особо охраняемых природных территорий России.

В иных странах Европы 
Включен в Красную книгу Беларуси 2-го издания (1993). Находится под государственной охраной в Литве и Латвии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Кауфмана
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей
Ядовитые растения